Министерство строительства и архитектуры Туркмении () — правительственное учреждение, созданное в 2014 году и ответственное за строительство государственного жилья в Туркмении.

Задачи министерства 
Образованное в 1991 году министерство строительства осуществляет функции по реализации государственной политики в области архитектуры, градостроительства, сейсмологических работ и определяет стратегию развития страны в сфере строительной деятельности. Основной деятельностью министерства является строительство объектов соцкультбыта, жилых домов, объектов промышленного и коммунального назначения.

В 2014 году на базе  Министерства строительства Туркмении было создано Министерство строительства и архитектуры Туркмении.

История 
Учреждено в 1992 году под названием Министерство строительства Туркмении.

26 января 1994 года преобразовано в Министерство строительства и архитектуры Туркмении путём слияния с Государственным управлением по делам архитектуры и строительства при Кабинете министров Туркмении и Государственного концерна монтажных и специальных строительных работ «Туркменбина».

3 марта 1996 года упразднено и преобразовано в Национальный комитет архитектурно-строительного контроля при Кабинете министров Туркмении.

16 января 2001 года воссоздано в результате слияния Министерства промышленности строительных материалов и Национального комитета архитектурно-строительного контроля под названием Министерство строительства и промышленности строительных материалов Туркмении.

14 апреля 2008 года преобразовано в Министерство строительства Туркмении.

4 апреля 2014 года преобразовано в Министерство строительства и архитектуры Туркмении.

Министры

Подведомственные организации 
 Государственное управление методологии ценообразования и сметного нормирования
 Производственное объединение «Аркачгурлушык»
 Производственное объединение «Ашгабатгурлушык»
 Производственное объединение «Ахалгурлушык»
 Специализированное монтажно-наладочное предприятие
 Производственное объединение «Балкангурлушык»
 Балканское специализированное строительное управление
 Производственное объединение «Дашогузгурлушык»
 Производственное объединение «Лебапгурлушык»
 Производственное объединение «Марыгурлушык»
 Байрамалийское специализированное строительное управление
 Строительное управление «Сантехгурнама»
 Хозрасчётное предприятие «Вентиляция»
 Производственное предприятие «Йоритемеханизация»
 Производственное предприятие «Йылылыкгорайышгурнама»
 Управление «Гурлушыкхызмат»
 Главное управление государственной экспертизы
 Центр государственного лицензирования и контроля качества
 Научно-исследовательский институт сейсмостойкого строительства
 Государственное управление методологии, ценообразования и сметного нормирования
 Государственное проектное научно-производственное объединение «Туркмендовлеттаслама»
 Государственный проектный институт «Туркменбашитаслама»
 Государственный проектный институт «Дашогузтаслама»
 Государственный проектный институт «Лебаптаслама»
 Государственный проектный институт «Марытаслама»
 Государственный проектный институт «Ахалтаслама»
 Ашхабадская строительная средняя профессиональная школа

Примечания

Ссылки 
 Официальный сайт министерства строительства Туркмении
 НИИ сейсмостойкого строительства

Министерства Туркменистана
Турк